Isoe ist der Familienname folgender Personen:
 Taisei Isoe (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Tsuyoshi Isoe (1954–2007), japanischer Maler

ISOE steht für:
 Institut für sozial-ökologische Forschung, deutsche Forschungseinrichtung

iSOE steht für:
 iSCSI offload engine (auch iSOE card), Alternative zum iSCSI Host bus adapter zur Entlastung der CPU von der SCSI-Session-Last

Abkürzung